Frydman peut faire référence à :

Patronyme 

Armand Frydman (1949-), auteur compositeur, pianiste et chanteur français
Benoît Frydman (1965-), professeur à l'Université libre de Bruxelles, spécialiste de la philosophie du droit
Gérald Frydman (1942-), réalisateur de film belge
Jean Frydman (1925-2021), résistant, homme d'affaires et homme de communication franco-israélien
Monique Frydman (1943-), peintre français, épouse de René Frydman 
Paulino (ou Paulin) Frydman (1905-1982), champion d'échecs polonais
Raphaël Frydman (1977-), réalisateur français
René Frydman (1943-), professeur de médecine et obstétricien français, époux de Monique Frydman
Serge Frydman (1969-), scénariste et réalisateur français

Toponyme

 Frydman, village de Pologne

Voir aussi
 Nom de famille germanique

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme juif